Травников — славянская фамилия, имеет женскую форму Травникова.

Известные носители 
 
 Травников, Андрей Александрович (род. 1971) — губернатор Новосибирской области с 2018 года. Мэр Вологды (2016—2017).
 Травников, Василий Николаевич (1936—2001) — народный депутат России в 1990—1993 гг.
 Травников, Герман Алексеевич (род. 1937) — советский и российский художник. Народный художник России (2007).
 Травников, Иван Васильевич (1922—1986) — слесарь-лекальщик Свердловского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда (1971).
 Травников, Константин Авксентьевич (1874—после 1920) — российский военный деятель, генерал-майор императорской армии, участник Белого движения.
 Травников, Николай Григорьевич (1901—1970) — советский военачальник в годы Великой Отечественной войны, генерал-майор (1942).
 Травников, Павел Иванович (1900—1986) — советский полковник, садовод.

Травникова 
 Травникова, Ольга Владимировна (род. 1970) — российская и казахстанская спортсменка (гандбол), чемпион мира по пляжному гандболу (2004), участница Олимпиады 2008 года.

См. также 
 Сад Травникова